Prunus sect. Prunus — секція Prunus subg. Prunus. Містить види сливи євразійської.

Види 
Види в цій секції включають:
 Prunus bokhariensis
 Prunus cerasifera
 Prunus cocomilia
 Prunus consociiflora
 Prunus darvasica
 Prunus divaricata
 Prunus domestica
 Prunus ramburii
 Prunus salicina
 Prunus simonii
 Prunus sogdiana
 Prunus spinosa
 Prunus tadzhikistanica
 Prunus ursina
 Prunus ussuriensis
 Prunus vachuschtii

Примітки 

Секції рослин